Wackerzapp ist der Familienname von
 Michael Wackerzapp (1848–1922), Präsident der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen und des Reichseisenbahnamtes, und seines Sohnes
 Oskar Wackerzapp (1883–1965), Bundestagsabgeordneter der CDU